UEFA Champions League 1998-1999 var den syvende sæson af UEFA Champions League, Europas fineste fodboldturnering for klubhold, siden den blev omdøbt fra "Mesterholdenes Europacup" eller "Europa Cuppen". Konkurrencen blev vundet af Manchester United, der kom tilbage fra 0-1 i de sidste to minutters overtid og besejrede Bayern München 2-1 i finalen. Det var den første titel til Manchester United siden 1968. Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær scorede Uniteds mål efter Bayern havde ramt stolperne og overliggeren.

Manchester United afsluttede også The Treble og blev den fjerde klub i Europa til at gøre det, en præstation de forhindrede Bayern München i selv at nå ved at vinde på Camp Nou.

De vandt også trofæet uden at tabe en enkelt kamp, selv om de var en del af den såkaldte Dødens Pulje med Brøndby IF, Bayern München og FC Barcelona og de mødte to italienske hold i knock-out fasen. Men United blev mestre med kun fem sejre i alt, det færrest antal sejr for den endelige vinder i Champions League æraen.

Det var første gang, at et hold, der ikke havde vundet deres nationale liga den foregående sæson vandt Champions League, og det var også første gang, at Europas top ære blev vundet af et hold, som ikke ville have kvalificeret sig til turneringen efter de gamle kvalifikationsregler (Forsvarende national mester eller forsvarende CL-vinder).

Det var også anden gang af et dansk hold deltog i gruppespillet og første gang et dansk hold selv kvalificerede sig.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

|}

Anden kvalifikationsrunde 

|}

Note: Vindende hold fra første kvalifikationsrunde blev trukket mod hold direkte kvalificeret til anden kvalifikationsrunde. 

 Kampen blev spillet på Naftexs Neftochimik Stadium i Burgas, da Litex Lovechs Lovech Stadium i Lovech ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Kampen blev spillet på FK Partizans Partizan Stadium i Beograd, da FK Obilićs Stadion FK Obilić i Beograd ikke levede op til UEFA's kriterier.

Gruppespil

Gruppe A

|valign="top"|

|}

Gruppe B

|valign="top"|

|}

Gruppe C

|valign="top"|

|}

Gruppe D

|valign="top"|

|}

Gruppe E

|valign="top"|

|}

Gruppe F

|valign="top"|

|}

Rankering af andenpladser

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 
De to bedste toere fra gruppespillet kunne ikke blive trukket mod hinanden. Det samme gjorde sig gældende for vinderen og toeren fra samme gruppe. Begge toere spillede deres første kamp i kvartfinalerne hjemme, ligesom de hold der blev trukket først i lodtrækningen.  

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1998–99 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside